Grund, quartiere di Lussemburgo
Bad Grund, città della Bassa Sassonia
Saas-Grund, comune del Canton Vallese
 Grund – frazione di Wullersdorf, comune nel distretto di Hollabrunn (Bassa Austria)

Altri progetti